

Мечин — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства

Мечин — місто у повіті Тулча